Esistono due comuni francesi con questo nome

Blécourt – Alta Marna
Blécourt – Nord